O.S.S. ist der Titel folgender Filme:
* O.S.S. (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Irving Pichel aus dem Jahre 1946
 O.S.S. (Fernsehserie), britisch-amerikanische Fernsehserie von 1957/58

OSS